Această pagină este o listă a celor 64 de comitate din statul Colorado:

Vezi și 

 Colorado (dezambiguizare) și 
 Listă de localități din statul Colorado
 Listă a etimologiilor numelor subdiviziunilor statului Colorado
 Formate comitate Colorado (format)
 Formatele tuturor comitatelor din Statele Unite (categorie)

Referințe 

 
Comitate
Colorado